Stati Uniti d'America
Minersville – borough della Contea di Schuylkill, Pennsylvania
Minersville – città della Contea di Beaver, Utah